Robin Montgomery era la campionessa in carica, ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

Alex Eala ha conquistato il titolo, battendo in finale Lucie Havlíčková con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie

  Sofia Costoulas (terzo turno)
  Lucie Havlíčková (finale)
  Liv Hovde (secondo turno)
  Céline Naef (quarti di finale)
  Solana Sierra (secondo turno)
  Nikola Daubnerová (primo turno)
  Diana Shnaider (semifinale)
  Taylah Preston (terzo turno) 

  Victoria Mboko (semifinale)
  Alex Eala (campionessa)
  Luca Udvardy (secondo turno)
  Sara Saito (primo turno)
  Johanne Svendsen (secondo turno)
  Mirra Andreeva (quarti di finale)
  Ksenia Zaytseva (primo turno)
  Qavia Lopez (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

US Open 2022